Die Steinwärder war eine Bark, die 1848 auf der Dreyer-Werft gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Bielbrief vom 8. Juli 1848 sind für die Steinwärder folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven            = 107 Hamburger Fuß (30,06 m)
 Größte Breite                        =  27,70 Hamburger Fuß (7,93 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  15,10 Hamburger Fuß (4,32 m)
 Tragfähigkeit                        =  129 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Gebaut wurde das Schiff 1848 von der Dreyer-Werft auf der Elbinsel Neuhof am Reiherstieg. Der Eigner der Steinwärder war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn unter Leitung des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Die Bark wurde nach der Elbinsel Steinwerder benannt, auf der mehrere Werften Schiffe bauten.

Das Schiff kam für den Transport von Auswanderern ab Hamburg nach Australien und Südamerika zum Einsatz. Außerordentlich war eine Reise an den Amur nach Nikolajewsk im Jahr 1860.

Die Steinwärder war nahezu baugleich mit der Dockenhuden, die wenige Monate später im Oktober 1848 ebenfalls von der Dreyer-Werft abgeliefert wurde.

Kapitäne 
 C.S. Kramer
 F. Behncke
 J. Simonsen
 C. Jürgensen
 H.E. Arens
 M. Prins
 M.E. Erichsen

Fahrten 
Mit der Steinwärder wurden von Hamburg aus Fahrten in das Gebiet um Australien und nach Südamerika unternommen.

Schiffe gleichen Namens 
Als Steinwärder fuhr eine Galliot von Sauber Gebr., als dessen Kapitän E.G.B. Böckel und als deren Makler Bayans & Lübcke in 1847 ermittelt wurde. Am 23. März 1849 erlitt die Steinwärder im Kanal Schiffbruch.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)